Peral (Cadaval), een plaats in de Portugese gemeente Cadaval
 Peral (Proença-a-Nova), een plaats in de Portugese gemeente Proença-a-Nova